Zygmunt Bobrowski, ps. Ździsław (1885–1919) – polski oficer, major piechoty WP, pośmiertnie awansowany na pułkownika
 Zygmunt Bobrowski, ps. Ludwik (1898–1973) – polski oficer, kapitan WP, major AK, pułkownik piechoty LWP
 Zygmunt Bobrowski (ur. 1932) – polski grafik, plakacista